Adelheidstraße steht für:
 Adelheidstraße (Eltville am Rhein), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Eltville am Rhein #Adelheidstraße
 Adelheidstraße (Meiningen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Meiningen (A–L) #A
 Adelheidstraße (Quedlinburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg (A–L) #Adelheidstraße
 Adelheidstraße (Wiesbaden), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Mitte (südliche und westliche Stadterweiterungen) #Adelheidstraße

Siehe auch: